Zoli ist der Familienname folgender Personen:
 Adone Zoli (1887–1960), italienischer Ministerpräsident
 Anna Zoli (* 1961), italienische Schauspielerin
 Winter Ave Zoli (* 1980), US-amerikanische Schauspielerin und Model

Siehe auch:
 Zolli
 Soli